Elliot (Elliott, Eliot, Eliott, o Elyot) puede referirse a:

Nombre 
 Elliot, nombre:

Personajes 
 Elliot Túpac, artista de mural chicha peruana;

Apellido 
 Elliot, apellido:

Personajes 
 Stephen Elliott (1771-1830), botánico estadounidense - abrev. Elliott;
 Simon Elliott (1974-), futbolista neozelandés;
Elliot Joshue Alarcon Baca (9 de marzo de 1997)

Desambiguación de nombre y apellido 
 Paul Elliott

Toponimia

en Estados Unidos 
 Eliot (Maine)
 Elliott, Ransom, Dakota del Norte;
 Elliott, Ford, Illinois;
 Elliott, Montgomery, Iowa;
 Elliott (Pittsburgh), Pennsylvania

Música 
 Elliot, banda indie estadounidense (de Bend, Oregon);
 Elliott, banda emo estadounidense (de Louisville, Kentucky);
 Elliott (2005), álbum de Blankass;

Miscelánea 
 (3193) Elliot, asteroide;
 Formación Elliot